«Пьяная Луна» — шестой альбом рок-группы «Чёрный Кофе».

Об альбоме 
Записан в 1995—1996 годах в США, в калифорнийской студии «USMP». Сопродюсером альбома и автором текстов некоторых песен является Матвей Аничкин. 
В альбоме две перезаписанные в новых аранжировках песни: Знамя мира (с альбома Светлый металл, 1986) и Листья (с мини-альбома Чёрный кофе, 1987). Песня «Пьяная луна» в музыкальном плане является песней «Moving Down The Road» с альбома Golden Lady, с измененной аранжировкой и текстом на русском языке.

Список композиций 
Вся музыка написана Дмитрием Варшавским, кроме 8 (Леннон/Маккартни).

Состав 
 Дмитрий Варшавский — вокал, гитара, акустика
 Александр Бах — барабаны (1-7,9,10)
 Майкл МакЛинден — бас-гитара (1,3,4,6,9)
 Александр Кривцов — бас-гитара (2,5,7,10)
 Джонни Блейз — ритм-гитара (2)
 Борис Долгих — орган (1, 3, 4, 5, 7, 9, 10), клавинет (6), родес пиано (7) виолончель (8)
 Валерий Гаина — гитара в финале (3), ритм-гитара(8)
 Матвей Аничкин — синтезаторы (8), ударные (8),
 Продюсер: Матвей Аничкин
 Мастеринг — студия: OceanView
 Дизайн: Александр Головин

Дополнительная информация 
Дмитрий Варшавский говорил, что песни «Где-то в слезах» и «Ветер» вдохновлены музыкой Ингви Мальмстина.

В финале баллады «Белая ночь» звучит соло Валерия Гаины. По желанию продюсера Матвея Аничкина он должен был сыграть соло в манере Дмитрия, что и было сделано.

Ссылки 
 «Пьяная Луна» на официальном сайте группы «Чёрный кофе»

Примечания 

1996
Альбомы Moroz Records